Az 1978-as magyar férfi vízilabda-bajnokság a hetvenegyedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Az Egri Dózsa új neve Eger SE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

A góllövőlista élmezőnye

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
A magyar sport évkönyve 1978
 

1978
Magyarferfivizilabdabajnoksag